Marle (Frankrijk), gemeente in departement Aisne
 Marle (Olst-Wijhe), buurtschap in Overijssel
 Marle (Hellendoorn), buurtschap in Overijssel

Personen
 Cornelia van Marle (1661-1698), kunstschilder
 Hendrik Willem van Marle (1768-1834), Nederlands burgemeester
 Hendrik Rudolph van Marle (1832-1906)), Nederlands burgemeester
 W.B. van Marle (1909-1988), kunstschilder
 Johan Wilhelmus "Jo" van Marle (1924-1995), Nederlands sportbestuurder
 Hjalmar van Marle (1950), forensisch psychiater